Revolution Roulette (с англ. Рулетка Революции) — третий альбом финской рок-группы Poets of the Fall, выпущен 26 марта 2008 года в Финляндии.

Об альбоме 
Основная суть большинства композиций в альбоме состоит в критике человеческой сущности, его негативных качеств, таких как: жадность; желание добиться чего-то, наплевав на интересы других; зависимость от нередко говорящих неправду средств массовой информации и т.д.

Список композиций 
 «More» — 4:01
 «The Ultimate Fling» — 6:55
 «Revolution Roulette» — 5:55
 «Psychosis» — 4:23
 «Fragile» — 4:08
 «Clevermind» — 3:38
 «Miss Impossible» — 3:52
 «Diamonds for Tears» — 4:07
 «Passion Colors Everything» — 3:51
 «Save Me» — 3:31
 «Where Do We Draw the Line» — 5:09

Даты выхода

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Poets of the Fall

Альбомы Poets of the Fall
Альбомы 2008 года